Rolling Thunder peut désigner :

Opération Rolling Thunder, une opération durant la guerre du Viêt Nam ;
Rolling Thunder (organisation), une organisation de disparus et prisonniers de guerre
Rolling Thunder Mountain, Wyoming, U.S.A

Films et cinéma
Rolling Thunder, un film sorti en 1977 ;
Rolling Thunder, un téléfilm sorti en 1996 ;

Rolling Thunder, une compagnie distributrice de films ;

Jeux et divertissements
Rolling Thunder, un jeu vidéo d'arcade ;
Rolling Thunder, des montagnes russes du parc Six Flags Great Adventure ;

Musique
Rolling Thunder Revue, tournée de Bob Dylan en 1975 – 1976
"Rolling Thunder" (marche), une marche écrite par Henry Fillmore
Rolling Thunder, un album solo de  Mickey Hart.
Rolling Thunder est de nom d'une chanson du groupe norvégien a-ha produite en 1990 dans l'album "East of the sun west of the moon".

Homonymie de titre